Die Superettan 2003 war die vierte Spielzeit der zweithöchsten schwedischen Fußballliga unter diesem Namen und die insgesamt 75. Spielzeit seit der offiziellen Einführung einer solchen im Jahr 1928. Die Saison begann am 12. April und endete am 25. Oktober 2003.

Abschlusstabelle 

|}

Relegation 
Der 3. der Superettan 2003 spielte gegen den 14. der Allsvenskan 2003 in einer Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel um die Relegation. Das Hinspiel fand am 30. Oktober und das Rückspiel am 2. November 2003 statt. Der Sieger qualifizierte sich für die Allsvenskan 2004.

|}

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Weblinks 
 Offizielle Website der Superettan
 Superettan 2003 bei Svenskfotboll.se

2003
Fußballsaison 2003